Estepa puede referirse a:

 Estepa, tipo de bioma.
 Estepa o jara (Cistus), un género de plantas arbustivas.
 Un nombre común de la planta Halimium atriplicifolium.
 Un nombre común de la planta Hypericum balearicum.

Lugares 
 Estepa, municipio de la provincia de Sevilla (España).
 Estepa de San Juan, municipio de la provincia de Soria (España).
 Estepa de Tera, despoblado de la provincia de Soria (España).